Южно-Африканский Союз вступил в Первую мировую войну одновременно с Великобританией, которая объявила войну Германии 4 августа 1914 года.

Южноафриканские войска участвовали в операциях против германских колоний в Африке, в операциях на Западном фронте и боевых действиях на Ближнем Востоке. Африканеры, составлявшие бо́льшую часть белого населения страны, были против вступления в войну. Однако руководство ЮАС подавило все волнения в стране и приняло активное участие в мировой войне.

Восстание Маритца

Боевые действия в Африке 

С началом войны боевые действия активно развернулись в Африке, где Германия имела колонии. Южноафриканские войска были направлены в Юго-Западную Африку под командованием генерала Луиса Боты. В ходе боевых действий в этой колонии, южноафриканцам удалось разбить германские колониальные войска и получить контроль над этой колонией.

Помимо этого южноафриканские войска под командование генерала Яна Смэтса участвовали в боевых действиях против германских войск в Восточной Африке. Здесь им противостояли германские войска под командованием генерала Леттов Форбека. Бои носили упорный характер, и ни одна из сторон не могла достигнуть победы. Боевые действия здесь завершились лишь в ноябре 1918 года, когда, узнав о капитуляции Германии Леттов Форбек, принял решение сложить оружие.

Другие театры боевых действий 

Помимо этого одна пехотная бригада южноафриканских войск, была отправлена во Францию сражаться на Западном фронте, южноафриканские войска приняли активное участие в различных операциях против германских войск на Западе. Южноафриканцы участвовали в битве на Сомме. Также некоторые подразделения южноафриканцев воевали в Египте и Палестине против турецких войск. Помимо этого около 3000 южноафриканцев служили в составе британских ВВС.

Итоги 
ЮАС сыграл существенную роль в победе Антанты в мировой войне, фактически захватив две германские колонии в Африке. Также британский флот использовал южноафриканские порты.

За время боевых действий Армия ЮАС потеряла 7000 человек убитыми и 12 000 человек ранеными.

По условиям мира, ЮАС получал мандат на бывшие германские колонии в Южной Африке.

См. также 
 История ЮАР
 Южно-Африканский Союз во Второй мировой войне

Примечания

Литература 
 
 

Военная история ЮАР
Первая мировая война по странам